АПК — советский и российский футбольный клуб из Морозовска. До 1990 года назывался «Луч», также до 1993 представлял Азов. Лучшее достижение в первенстве России — 14 место в зоне «Запад» первой лиги в 1992 году.

Статистика выступлений

Тренеры 
 Стетюха, Юрий Николаевич (1988)
 Булгаков, Анатолий Николаевич (1989, до июля)
 Старцев, Валерий Николаевич (август 1989 — май 1990)
 Ирхин, Александр Сергеевич (1990, с мая)
 Синау, Валерий Николаевич (1991, до июля)
 Стрельцов, Борис Николаевич (1991, с августа)
 Ирхин, Александр Сергеевич (1992, до июня)
 Инютин, Владимир Владимирович (1992, с июля)
 Стетюха, Юрий Николаевич (1993, до июня)
 Захаров, Юрий Владимирович (1993, с июня)
 Кравченко, Василий Витальевич (1995—1996)

Ссылки 
 
 Статистика на сайте КЛИСФ
 
 Профиль на сайте Wildstat.ru — АПК (Морозовск, Россия)
 Профиль на сайте Wildstat.ru — АПК (Азов, СССР)

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы России, прекратившие существование
Футбольные клубы Ростовской области
Морозовск